New Auburn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Auburn (Minnesota)
New Auburn (Wisconsin)